Кардиця — місто в Греції
 Кардиця — ном у Греції